Melithaea sulfurea är en korallart som först beskrevs av Studer 1895.  Melithaea sulfurea ingår i släktet Melithaea och familjen Melithaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
sulfurea